Mallo est le patronyme de :
 Ernesto Mallo (né en 1948), écrivain et dramaturge argentin, auteur de roman policier ;
 Hugo Mallo (né en 1991), footballeur espagnol ;
 Maruja Mallo (1902-1995),  peintre espagnole ;
 Auriane Mallo (née en 1993), épéiste française, sélectionnées aux JO de RIO 2016.

Voir aussi 
 Dani Mallo (né en 1979), footballeur espagnol

Homonymie de patronyme